Als PCI Mezzanine Card (PMC) wird eine der Spezifikation IEEE 1386.1 entsprechende Leiterplatte bezeichnet. Sie ist ein Formfaktor für Tochterkarten, in der Regel mit Ein- und Ausgabefunktionen.

Die PCI Mezzanine Card kombiniert die in IEEE 1386 spezifizierte Common Mezzanine Card (CMC) mit dem PCI-Bus als elektrisches Interface. Die Leiterplatte ist 149 × 74 mm groß. Es ist zwar auch eine doppelte PCI Mezzanine Card definiert, allerdings ist diese kaum gebräuchlich. An einer der Stirnseiten der Platine ist eine Frontplatte (Bezel) angebracht, die Steckverbinder für I/O-Signale aufnehmen kann. Die gegenüberliegende Seite wird von bis zu vier 64-poligen Steckverbindern (P1 bis P4) belegt. Zwei dieser Steckverbinder nehmen den PCI-Bus auf (P1 & P2), der mit P3 von 32-bit auf 64-bit erweitert werden kann. Der vierte Steckverbinder P4 steht für modulspezifische I/O-Signale zur Verfügung, die über die Backplane zur Verfügung gestellt werden können. Die Signalspannung für den PCI-Bus (5 V oder 3,3 V) wird über einen Kodierstift auf der Trägerkarte festgelegt; je nach Modell akzeptieren manche PMCs beide Spannungen oder nur eine davon.

Eine PMC wird als Tochterkarte auf eine Trägerkarte gesteckt und liegt dann parallel zu dieser und der benachbarten Karte (daher auch der Name: Mezzanine = Zwischengeschoss). Als Trägerkarte sind vor allem VMEbus- oder CompactPCI-Karten üblich. Eine PMC passt auf eine Europakarte (bspw. 3HE-CompactPCI-Karten); Doppel-Europakarten (bspw. im 6HE-VMEbus-Format) bieten Platz für bis zu drei PMCs.

Die Verbindung von PMCs und Trägerkarten erlaubt es, flexible und modulare Systeme aufzubauen, die sich leicht erweitern und umrüsten lassen. Es gibt PMC für alle möglichen Einsatzgebiete, zum Beispiel Ethernet-, Digital-E/A, A/D / D/A- oder Grafikkarten oder andere Spezialanwendungen.

Varianten 
Die PMC-Spezifikation hat verschiedene Erweiterungen und Varianten erfahren. Im Wesentlichen sind dies Anpassungen der Leiterplattenmechanik an besondere Anforderungen oder die Erweiterung um neue Schnittstellen. Die meisten Erweiterungen sind von der VITA definiert worden:
 VITA 20: CCPMC - Conduction Cooled PMC. Definiert eine PMC mit besonderen Anschlussflächen für Kühlkörper, die es erlauben, die PMC in geschlossenen Gehäusen ohne weitere Kühlmaßnahmen zu betreiben.
 VITA 32: Processor PMC. Definiert eine Erweiterung des PMC-Standards, die es einem Prozessor-PMC erlauben, in einem System als Master-CPU zu arbeiten.
 VITA 35: For PMC-P4 Pin Out Mapping to VME-P0 and VME64x-P2. Definiert ein Pin-Mapping des PMC Back-I/Os über P4 für VMEbus-Karten
 VITA 39: PCI-X for PMC and Processor PMC. Erweitert den PCI-Bus der PMC um PCI-X.
 VITA 42.0: XMC. Erweitert den PMC-Standard um einen zusätzlichen Steckverbinder, über den verschiedene Hochgeschwindigkeitsprotokolle wie RapidIO, PCI Express oder HyperTransport genutzt werden können.

Die PICMG hat dazu noch ein Pin-Mapping des PMC Back-I/Os über P4 für Compact-PCI spezifiziert (PMC I/O, PICMG 2.3), sowie eine Erweiterung des PMCs um verschiedene Telekommunikationsstandards (PTMC, PICMG 2.15).

Weblinks 
 Was sind PMC-Module?
 Ein von der VITA gepflegtes Verzeichnis von PMC-Modulen (englisch)

Peripheriebus (intern)
Leiterplatte